Cuy kan verwijzen naar:

Cuy (gerecht), een vleesgerecht uit de Andeslanden bereid van huiscavia
huiscavia, in een grote vorm hiervan

 Cuy (Oise)
 Cuy (Yonne)
ook:
Cuy-Saint-Fiacre, Seine-Maritime